WS je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Samoo.
 IATA oznaka za WestJet

Glej tudi 

Kratice